Ewolucja płazów – różnej wielkości i wyglądu płazy żyją od 370 mln lat. Ichtiostega miał wiele cech rybich, Archegosauridae przypominały zapewne zwyczajami krokodyle, a sejmuria czy diadektes były podobne do prymitywnych gadów. Pierwsze płazy miały na tyle słabe kończyny tylne, że musiały je wlec tak jak foki i uchatki. Składały jajeczka, czyli skrzek w wodzie i w wodzie polowały.

W czasie permu dominację przejęły płazy (po rybach). Naukowcy uważają, że żyło wtedy ok. 3000 gatunków płazów; zostało ich odkryte jedynie 212. Obecnie żyje ok. 5000 płazów.

Współczesne płazy pochodzą od lepospondyli lub temnospondyli, a być może stanowią grupę difiletyczną – płazy beznogie pochodzą od lepospondyli, a pozostałe od temnospondyli.

Kladogram według Tree of Life

Kladogram według Palaeos.com:

Kladogram według Andersona i in. (2008)

Przypisy 

Płazy
!